Elmar, voornaam
 Elmar (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten
 N.V. Elmar, leverancier van elektriciteit op Aruba
 Elmar (uitgeverij)